HMS Queen Elizabeth kan avse:

 – typfartyget av slagskeppen i Queen Elizabeth-klassen, sjösatt 1913 och skrotad 1948.
HMS Queen Elizabeth – skulle blivit den första av de planerade hangarfartygen i CVA-01-klassen men klassen byggdes aldrig.
 – kommer att bli det första hangarfartyget i Queen Elizabeth-klassen som för närvarande är under konstruktion.